Arie Selinger (geboren als Aryeh Zelinger), een Israëlisch volleybaltrainer
 Avital Selinger, een Israëlisch-Nederlandse volleybalspeler en -trainer
 Shlomo Selinger, een Israëlisch-Franse beeldhouwer